Home (hogar en inglés) puede referirse a:

Personas 
 Alec Douglas-Home (1903–1995), primer ministro de RU.
 Daniel Dunglas Home (1833–1886), psíquico escocés.
 Sir Everard Home,  barón (1756–1832), médico británico.
 John Home (1722–1808), poeta y dramaturgo escocés.
 Anne Hunter (de soltera Home) (1742–1821), poeta.

Autores de nombres botánicos 
 William Titus Home

Toponimia

en Estados Unidos 
 Home, lugar designado por el censo de Kansas.
 Home, área no incorporada de Pensilvania.
 Home, área no incorporada de Virginia Occidental.
 Home, área no incorporada de Washington.
 Municipio de Home , municipios.

Música 
Canciones
 «Home» (1985), canción de Stephanie Mills
«Home» (1987), canción del álbum Radio K.A.O.S. del cantante británico Roger Waters.
 «Home» (1997), canción del álbum Ultra del grupo británico Depeche Mode que se publicó como disco sencillo.
 «Home» (2005), canción del cantante Michael Bublé.
 «Home» (2005), canción de la cantante Angela Aki.
 «Home» (2007), canción de la banda Daughtry.
 «Home» (2009), canción de la cantante La Toya Jackson.
 «Home» (2011), canción de The Strokes.
 «Home» (2012), canción de Phillip Phillips de su álbum The World from the Side of the Moon.
 «Home», canción del álbum Stormwatch, del grupo británico Jethro Tull.
 «Home», canción del grupo Three Days Grace.
 «Home», canción (Bonus Track) del disco AB III de la banda estadounidense Alter Bridge.
 «Home», primer sencillo (versión de Bublé) del noveno álbum del grupo irlandés Westlife.
 «Home» (2019), canción del álbum Map of the Soul: Persona del grupo surcoreano BTS.
 «Home» (2019), canción de Basshunter.

Álbumes
 Home, álbum de The Corrs, grupo irlandés.
 Home, álbum en vivo de Collective Soul, grupo de rock estadounidense.
 Home, álbum de Procol Harum.
 Home, álbum de la banda holandesa The Gathering.
 Home, álbum de Delaney & Bonnie.
 Home, álbum de Sevendust.
 HOME, álbum de Hip Hop Caucus.

Cine y televisión 
 Home (2015), película de animación dirigida por Tim Johnson.
 Home (2008), película dirigida por Ursula Meier.
 Home (2009), película documental producida por Luc Besson, y dirigida por Yann Arthus-Bertrand.
 Home (2004), episodio (T01E09) de la serie de ciencia ficción Stargate Atlantis.

Literatura 
 Home (1971), obra de teatro de David Storey.
 Home (2008), tercera novela de Marilynne Robinson.
 Home (Volver) (2012), novela de Toni Morrison.

Otros sentidos 
 Home, "plato" o "Home plate", es el punto de inicio de juego en un campo de béisbol o diamante.
 Home, comunidad virtual para usuarios de PlayStation 3.
 /Home Una carpeta de los sistemas tipo UNIX.
Home:Himno Larry